Aleksandr Golc (ur. 1972) – rosyjski hokeista
 Aleksandr Golc (ur. 1980) – rosyjski hokeista